Розтоцька сільська рада — Закарпатська область, Воловецький район
 Розтоцька сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район